Anthony Banks, Ant Banks ou Tony Banks sont des noms pouvant désigner :

 Tony Banks (1942-2006), homme politique travailliste britannique ;
 Tony Banks (né en 1950), musicien britannique du groupe Genesis ;
  (né en 1961), vétéran et homme d'affaires écossais ;
 Anthony Banks (dit Ant Banks) (né en 1969), rappeur et producteur de Californie ;
 Tony Banks (né en 1973), joueur de football américain.